Beaverton kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Beaverton, Ontario, ort,

USA 

 Beaverton (ort i USA, Alabama), Lamar County, 
 Beaverton (ort i USA, Michigan), Gladwin County, 
 Beaverton, Oregon, stad i Washington County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar